Skóciai Izabella (1195–1253 után), Norfolk grófnője, I. (Oroszlán) Vilmos skót király lánya
Skóciai Izabella (1426–1494/9), Bretagne hercegnéje, I. Jakab skót király másodszülött lánya